Райнер Адрион (; ) — немецкий футболист, игравший на позиции защитника, ныне — тренер.

Карьера тренера 
В 1999 году Адрион стал главным тренером второй команды «Штутгарт» — «Штутгарт II». По истечении двух лет специалист отправился в клуб «Унтерхахинг». Райнер был тренером клуба «Унтерхахинг» дважды. Первый приход в клуб был в 1991 году и завершился в 1993 году, второй в 2001 году. Пробыв в клубе год, Адрион покинул клуб.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sport.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Людвигсбург 07»
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Унтерхахинг»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Унтерхахинг»
Тренеры ФК «Штутгарт»
Тренеры ФК «Штутгарт II»
Тренеры ФК «Штутгартер Кикерс»